Hornig est un patronyme porté notamment par :

 Doug Hornig (1943-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Károly Hornig (1840-1917), cardinal hongrois ;
 Lilli Hornig (1921-2017) scientifique tchéco-américaine et une militante féministe.

Homonymie de patronyme